Adolf Abicht
 Henryk Abicht
 Johann Heinrich Abicht